Stachel steht für:

 Stocherstange, beim Pontoniersport ein Werkzeug zur Fortbewegung
 Standfuß von Cello und Kontrabass, siehe Violoncello
 "Stachel", Periodikum/Zeitschrift der Grünen (Berlin)
 Stachel (Haßberge) (484 m), Berg der Haßberge in der Gemarkung Haßwald-Nord bei Weißenbrunn, Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Naturwaldreservat Stachel, siehe Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Haßberge

Biologie:
 Stachel (Botanik), spitzer Teil bei Pflanzen
 Stachelstrahlen, harte Flossenstrahlen bei Fischen, siehe Flosse
 bewegliche Ausstülpungen bei Stachelhäutern, siehe Stachelhäuter #Allgemeine Merkmale
 Giftstachel, Stechapparat bei Tieren 
 Teil des Haarkleids bei Igeln, siehe Igel #Haarkleid
 Teil des Haarkleids bei Stachelschweinen, siehe Stachelschweine #Merkmale
 Stachel (Mykologie), eine Form des Hymenophors der Stachelpilze

Stachel ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Stachel (1922–2013), deutscher Religionspädagoge
 Hellmuth Stachel (* 1942), österreichischer Mathematiker
 Holdine Stachel (1892–1974), deutsche Politikerin (SED) und Schriftstellerin
 Johanna Stachel (* 1954), deutsche Physikerin
 John Stachel (* 1928), US-amerikanischer Physiker
 Marc Stachel (* 1972), deutscher Synchronsprecher
 Robert Stachel (* 1972), österreichischer Kabarettist

Siehe auch:
 Stachl
 Stacherl